Болдышев — фамилия; имеет женскую форму Болдышева.
 Болдышев, Евгений Андреевич (1930—2007) — передовик производства, мастер широкого профиля. Герой Социалистического Труда.
 Болдышева, Екатерина Викторовна (род. 1969) — советская и российская вокалистка, исполняющая в стилях поп и евродиско.